

Localidades

Saint-Marcel (Ain)
Saint-Marcel (Ardenas)
Saint-Marcel (Eure)
Saint-Marcel (Haute-Saône)
Saint-Marcel (Indre)
Saint-Marcel (Meurthe-et-Moselle)
Saint-Marcel (Morbihan)
Saint-Marcel (Quebec)
Saint-Marcel (Saboia)	
Saint-Marcel (Saône-et-Loire)

Saint-Marcel (Vale de Aosta)

Desambiguações de topônimos